Guérini  ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Guérini (1902–1967), französischer Mafioso
 Barthélemy Guérini (1908–1982), französischer Mafioso